Премия «Сезар» за лучший анимационный фильм () вручается ежегодно французской Академией искусств и технологий кинематографа, начиная с  церемонии в 2011 году. До 2014 года на премию претендовали как полнометражные, так и короткометражные анимационные фильмы. С 2014 года в данной категории представлены только полнометражные мультфильмы, короткометражные были выделены в отдельную номинацию.

Список лауреатов и номинантов

См. также 
 Премия «Сезар» за лучший короткометражный анимационный фильм

Примечания

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов в категории за лучший анимационный фильм на официальном сайте премии «Сезар»  
 Лауреаты и номинанты премии «Сезар» на сайте IMDb 
 Allocine.fr. César du Meilleur film d'animation 

Сезар (кинопремия)
Премии за лучший анимационный полнометражный фильм